Niemcy:
 Mittelbach – dzielnica Ansbachu
 Mittelbach – dzielnica Chemnitz

Osoby:
 Hans Mittelbach – niemiecki prawnik
 Robert Mittelbach – niemiecki topograf

Zobacz też:
 Mittelsbach
 Mitterbach